Western Digital
 Walt Disney
 WD-40